Фрэнсис Герберт Дуфти () или Фрэнк Дуфти (; ) — австралийский фотограф, известный своими фотографиями Фиджи. Дуфти был одним из самых значительных ранних фотографов Фиджи.

Биография 
Фрэнсис Герберт Дуфти родился в Кеннингтоне, графство Суррей, Англия около 1846 года в семье Фрэнсиса Герберта и Марты Дуфтов.

В 1865 году Фрэнсис Герберт и его брат Эдвард эмигрировали в Австралию. Их отец Фрэнсис и младший брат Альфред прибыли в Мельбурн, Австралия, на борту SS Great Britain в сентябре 1868 года, в то время как их мать Марта и еще один брат Уолтер прибыли в апреле 1871 года.

В 1883 году Фрэнсис Герберт Дуфти женился на Луизе Палмер, старшей дочери Джеймса Палмера из Левуки, Фиджи. Их сын Колин Дуфти был австралийским футболистом, который играл с Коллингвудом.

Фрэнсис Герберт Дуфти умер в Мельбурне в 1910 году в возрасте 64 лет.

Карьера

Австралия 

Профессиональный фотограф Фрэнсис Герберт Дуфти со своим братом Эдвардом путешествовали по Виктории с передвижной конной студией. Его изображения, как говорили, были «самыми милыми австралийскими сфотографированными сценами». В справочнике Кинетона за 1866 год Дуфти значился как «фотохудожник» на Пайпер-стрит, Кинетон, Виктория, где у него была студия с Джоном Каролином.

В июне 1866 года некоторые его работы должны были быть направленными на межколониальную выставку в Виктории, а затем и на всемирную выставку в Париже 1867 года.

Около 1865 года Дуфти вместе со своим братом Эдвардом основали в Виктории экспедиционную портретную компанию № 3. Один только Фрэнсис Герберт Дуфти значился в Мельбурнском справочнике за 1869 год по адресу: Мельбурн, Элизабет-стрит, 108, в то время как Эдвард, по-видимому, оставался в стороне.

Фиджи 
В июне 1871 года в возрасте 25 лет Фрэнсис Герберт Дуфти прибыл в Левуку из Виктории. 24 мая 1871 года он открыл новую студию по соседству с редакцией газеты Fiji Times. Кроме того, у него был ювелирный бизнес в том же здании.

Его брат Альфред Уильям Бьюкенен Дуфти, которому в то время было 16 лет, прибыл к нему из Сиднея 29 декабря 1871 года. Альфред находился в Австралии и Новой Каледонии в течение длительного периода времени, так что большинство фотографий Фиджи приписывают Фрэнсису Дуфти.

Студия Дуфти выпускала студийные портреты и уличные пейзажные фотографии, которые были популярны в Европе в середине XIX века. Они фотографировали миссионеров, европейских поселенцев, фиджийскую иерархию и простолюдинов, а также других выходцев с Тихого океана. Портреты часто ставились на сцене. У торговец фиджийскими ремеслами, Дуфти приобрел ряд реквизитов, которые использовались неоднократно.

В 1880 году пейзажная фотография Фиджи Дуфти была выставлена на Всемирной выставке в Мельбурне.

В июне 1887 года Альфред с семьей уехал в Австралию. Дуфти недолго пробыл в Суве и в апреле 1892 года уехал в Мельбурн.

Примечания

Ссылки